Анн-Аймон Жискар д'Естен (* 1933) — перша леді Франції в 1974—1981 роках.
 Анрі Жискар д'Естен (* 1956) — французький підприємець, громадський і політичний діяч.
 Валері Жискар д'Естен (1926—2020) — президент Французької республіки (П'ята республіка), 1974—1981.
 Гійом Г'юз д'Естен (1400—1455) — французький католицький кардинал.
 Луї Жискар д'Естен (* 1958) — французький підприємець, громадський і політичний діяч.
 Шарль Анрі д'Естен (1729—1794) — французький адмірал, політичний діяч часів Першої республіки.